Дзержи́нский райо́н — ряд районов в СССР и постсоветских государствах, названных в честь Ф. Э. Дзержинского:

Районы областей и краёв 
 Дзержинский район Калужской области;
 Дзержинский район Красноярского края;
 Дзержинский район Минской области.

Упразднённые и переименованные 
 Дзержинский район — в Алма-Атинской и Талды-Курганской областях Казахской ССР (1936—1957);
 Дзержинский район — в Омской области РСФСР (1939—1953);
 Дзержинский район — в Житомирской области Украины. В 2003 переименован в Романовский район;
 Дзержинский район — в Горьковской области РСФСР. Ныне городской округ города Дзержинск.

Районы городов 
 Дзержинский район Волгограда
 Дзержинский район Новосибирска
 Дзержинский район Оренбурга
 Дзержинский район Перми
 Дзержинский район Ярославля
 Дзержинский район Нижнего Тагила

Упразднённые и переименованные 
 Дзержинский район — в Баку. Упразднён в 1959 году.
 Дзержинский район — в Вильнюсе. Упразднён в 1957 году.
 Дзержинский район — в Казани. Упразднён в 1956 году.
 Дзержинский район — в Кривом Роге; с 2016 года — Металлургический район.
 Дзержинский район — в Ленинграде (ныне Дзержинский, Куйбышевский и Смольнинский районы объединены и образуют Центральный район Санкт-Петербурга)
 Дзержинский район — в Москве, упразднён в 1991 году в результате реформирования административного деления города.
 Дзержинский район — в Харькове с 3 февраля 2016 года — Шевченковский район.
 Дзержинский район — прежнее название Аль-Фарабийского района Шымкента.

См. также

Примечания 

Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского